Pieter van Musschenbroek (1692-1761), fisico olandese
 12491 Musschenbroek, un asteroide